На Зимних Олимпийских играх 1948 года Финляндию представляло 24 спортсменов (все — мужчины), выступивших в 5 видах спорта. Они завоевали 1 золотую, 3 серебряных и 2 бронзовых медали, что вывело финскую сборную на 8-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1948 года
Спорт в Финляндии в 1948 году